

События 
 Консулы Имп. Цезарь Луций Домиций Аврелиан А. и Капитолин. Консул в Галлии Гай Эсувий Тетрик Сениор.
 Поход Аврелиана на Галлию. Тетрик сдаёт ему свою армию. Галльская империя воссоединена с Римской. Тетрик получает наместничество в Лукании. Триумф Аврелиана. Подавление восстания ремесленников в Риме.
 Ок. 274 — Проб освободил от мармаридов Карфаген, а затем разгромил их в Ливии.
 274—277 — Царь Персии Бахрам I.

Родились 
 27 февраля — Константин I Великий, римский император.
 Ли Сюн — император государства Чэн.
 Максимилиан (мученик) — раннехристианский святой мученик, пострадавший при императоре Диоклетиане за открытое исповедание христианства и отказ от службы в армии.
 Ши Лэ — полководец из племени цзе, основатель государства Поздняя Чжао.

Скончались 
 2 марта — Мани (пророк), духовный учитель, основатель манихейства, древнеперсидский художник и поэт.
 Анастасий Салонский — святой мученик Салонский или Спалатский.
 Феликс I (папа римский).
 Цао Фан — третий правитель царства Вэй эпохи Троецарствия в Китае.
 Ян Янь (Западная Цзинь) — императрица династии Цзинь.

См. также